Xu Yang (1712) – pittore cinese
Xu Yang (1970) – atleta cinese
Xu Yang (1974) – calciatore cinese
Xu Yang (1979) – calciatore cinese
Xu Yang (1987) – calciatore cinese

Pagine correlate 
Yang Xu (1987) – calciatore cinese